Швейцария принимала участие в конкурсе песни Евровидение каждый год с момента его основания, кроме 1995, 1999, 2001 и 2003 годов. Швейцария принимала первый конкурс в 1956, и выиграла его.

Хотя большинство из швейцарских представителей в конкурсе неизвестны за пределами страны, две международно признанных певицы представляли страну. В 1988 Селин Дион выиграла конкурс для Швейцарии; в 1993 Энни Коттон () финишировала третьей; и в 2005 девичья группа Vanilla Ninja завершила выступление восьмой.

Участники

Как принимающая сторона 
Швейцария дважды принимала у себя конкурс.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса

Музыка Швейцарии